Араба может означать:
 Араба или арба — двухколесная высокая телега, в имперской России — на Кавказе и в южных губерниях — арбою или гарбою называли длинную телегу на четырех колесах с железными осями.
 Араба — укороченное название долины (вади) и пустыни Вади-эль-Араба, расположенной на территории Израиля и Иордании.